Plankenstein heißen folgende geographischen Objekte:

 Plankenstein (Plankenfels), Gemeindeteil von Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern
 Plankenstein (Gemeinde Texingtal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Texingtal, Niederösterreich
Bauten:
 Burgstall Plankenstein (Plankenfels), abgegangene Burganlage bei Plankenfels-Plankenstein, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern
 Burgstall Plankenstein (Velburg), abgegangene Burganlage bei Velburg-Deusmauer, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Burg Plankenstein (Slovenske Konjice) (slowenisch: Grad Plankenštajn oder Grad Zbelovo) bei Zbelovo (deutsch: Plankenstein), Gemeinde Slovenske Konjice (deutsch: Gonobitz), Slowenien
 Burg Plankenstein, Burgruine bei Poljčane (deutsch Pöltschach), Slowenien
 Burg Plankenstein, Burganlage bei Texingtal-Plankenstein, Niederösterreich
 Schloss Plankenstein (Slovenske Konjice) (slowenisch: Dvorec Zbelovo oder Dvorec Plankenštajn) bei Zbelovo (deutsch: Plankenstein), Gemeinde Slovenske Konjice (deutsch: Gonobitz), Slowenien

sowie:
 Plankenstein (Berg), Berg bei Rottach-Egern in den Bayerischen Voralpen

Siehe auch:
 Blankenstein